Илья Анатольевич Волчегорский (4 ноября 1958 года, Челябинск) — российский ученый, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заведующий кафедрой фармакологии. Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета (2016—2021).

Биография 

Родился 4 ноября 1958 года в Челябинске.

В 1982 году с отличием окончил лечебный факультет Челябинского государственного медицинского института. Затем обучался в аспирантуре на кафедре биохимии ЧГМИ. В 1985 году защитил кандидатскую, а в 1993 -  докторскую диссертацию на тему: «Неспецифическая регуляция адаптивных процессов при термических ожогах и некоторых других экстремальных состояниях». 

Весь профессиональный путь Ильи Анатольевича неразрывно связан с его альма-матер. Он работал на должностях старшего лаборанта (1985—1989), ассистента (1989— 1995), профессора кафедры биохимии (1995— 2001). В 2001—2002 гг. — профессор кафедры общей и биоорганической химии ЧелГМА. С 2002 года — зав. кафедрой фармакологии ЧелГМА (ЮУГМУ). С 2005 по 2016 год — проректор по учебной работе ЧелГМА (ЮУГМУ). С 2016 по 2021 год — ректор ЮУГМУ.

Научная деятельность 
Илья Анатольевич Волчегорский является создателем оригинального направления — нейро-иммуно-эндокринные взаимодействия при стрессе и воспалительной патологии. Основные труды посвящены фундаментальным и прикладным аспектам иммуно-воспалительной и стрессорной реактивности организма, а также вопросам патохимии свободнорадикальных процессов

Основные научные работы профессора И.А. Волчегорского посвящены проблемам совершенствования комплексного лечения социально-значимых и наиболее распространенных заболеваний человека. Под его руководством выполнен приоритетный цикл сравнительных экспериментальных и клинико-фармакологических исследований эффективности оригинальных отечественных производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты в коррекции общепатологических процессов (гипоксия, воспаление, оксидативный стресс) и лечении инфильтративного туберкулеза легких, нейропатических осложнений сахарного диабета, компрессионной радикулопатии, хронического генерализованного периодонтита, первичной открытоугольной глаукомы, рака молочной железы и обострений хронического эндометрита-сальпингоофорита. Полученные результаты доказательно обосновывают целесообразность широко использования отечественных препаратов из ряда производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты (эмоксипина, реамберина и мексидола) в комплексной терапии вышеперечисленных заболеваний, что способствует не только улучшению их клинических исходов, но и коррекции коморбидных аффективных расстройств и улучшению качества жизни пациентов. 

Важнейшим научным достижением И.А. Волчегорского является впервые продемонстрированное в клинике и научно обоснованное в эксперименте положение об антидепрессивном действии производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты. В ходе приоритетных экспериментальных исследований этого ранее неизвестного аспекта фармакодинамики производных 3-оксипиридина и янтарной кислоты установлено, что их тимоаналептический потенциал связан с инсулинпотенцирующей и МАО-ингибирующей активностью соответствующих препаратов.

И.А. Волчегорский подготовил 14 докторов и 32 кандидата медицинских и биологических наук. Он является автором 296 научных работ, из них 191 статья (в журналах из перечня ВАК), 5 монографий, 8 авторских свидетельств и патентов, 14 учебно-методических пособий.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)
 Дипломом лауреата премии Губернатора Челябинской области (2018)
 Знак отличия «Отличник здравоохранения» (2019)
 Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2019)

Библиография 
 Список публикаций И.А. Волчегорского ResearchGate

Медики России
Медики Челябинска
Выпускники Южно-Уральского государственного медицинского университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного медицинского университета
Ректоры Южно-Уральского государственного медицинского университета